Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы, где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый круг

Канада — Испания

Италия — Хорватия

Бельгия — Сербия

США — Бразилия

Франция — Израиль

Аргентина — Германия

Казахстан — Австрия

Швейцария — Чехия 

 Парный матч встречи оказался самой длинной парной игрой в современной истории тенниса, продолжаясь семь часов и две минуты. Эта игра стала второй по продолжительности после матча Джона Изнера и Николя Маю на Уимблдоне-2010.

Четвертьфиналы

Канада — Италия

США — Сербия

Аргентина — Франция

Казахстан — Чехия

Полуфиналы

Сербия — Канада

Чехия — Аргентина

Финал

Сербия — Чехия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

1